Ženská čtyřhra AEGON Classic 2017 probíhala ve druhé polovině června 2017. Do deblové soutěže birminghamského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Karolína Plíšková a Barbora Strýcová, jehož členky však do turnaje nenastoupily společně. Strýcová utvořila dvojici s Lucií Šafářovou a Karolína Plíšková se turnaje nezúčastnila.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár Australanek Ashleigh Bartyová a Casey Dellacquová, který ve finále zdolal tchajwansko-čínskou dvojici Čan Chao-čching a Čang Šuaj. Po dvousetovém průběhu 6–1 a 2–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly pátou společnou trofej. Bartyová vybojovala pátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Dellacquovou to bylo sedmé takové turnajové vítězství. Bartyová půl hodiny před zápasem čtyřhry dohrála finálový duel ve dvouhře.

Nasazení párů 
  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Abigail Spearsová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále, odstoupily)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (1. kolo)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2017
WTA Tour 2017